Kungsbacka, ville en Suède
 Kungsbacka (commune)
 Kungsbacka (paroisse)

Homonymie de toponyme